Карамышевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Карамышево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1722 человека, в том числе 837 мужчин и 885 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1662 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 посёлок Берёзовка,
 посёлок Воронеж,
 село Карамышево,
 посёлок Новокузнецовка.

 Абрамовка, Давыдовск — упразднённые в 1989 году посёлки.
 Петровский — упразднённый в 1985 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края